

Воль — річка в Республіці Комі, права притока Вичегди

Воль () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Воль () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале